Сент-Агат-ан-Донзі, Сент-Ага́т-ан-Донзі́, Сент-Аґат-ан-Донзі (фр. Sainte-Agathe-en-Donzy) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Луара. 
 Са-ан-Донзі, Са-ан-Донзі́ (фр. Salt-en-Donzy) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Луара. 
 Розьєр-ан-Донзі, Розьє́р-ан-Донзі́ (фр. Rozier-en-Donzy) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Луара. 
 Ессертін-ан-Донзі, Ессерті́н-ан-Донзі́ (фр. Essertines-en-Donzy) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Луара. 
 Донзі-ле-Пертюї, Донзі́-ле-Пертюї́ (фр. Donzy-le-Pertuis) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. 
 Донзі-ле-Насьональ, Донзі́-ле-Насьона́ль (фр. Donzy-le-National) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. 
 Донзі, Донзі́ (фр. Donzy) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр.